Metropolis Software — польская компания-разработчик компьютерных игр.

История 
Metropolis Software была основана в 1992 году.

Их игра 1993 года «Tajemnica Statuetki» стала первой польской приключенческой игрой. После выпуска в 1999 году стратегии «Gorky 17» компания потеряла большу́ю часть разработчиков.

В феврале 2008 года Metropolis Software была куплена компанией CD Projekt Investment. Генеральный директор Metropolis Software Гжегож Меховский () назвал слияние с CD Projekt отличным шансом для своей компании стать разработчиком с наибольшим потенциалом в восточной части Европы.

Закрытие компании 
26 октября 2009 года появились сведения о том, что компания Metropolis Software закрыта, её сотрудники расформированы, а разработка шутера They, текущего проекта компании, остановлена. Согласно данным сайта GameBanshee, который и опубликовал данную информацию, Metropolis Software, купленная компанией CD Projekt Investment в феврале 2008 года, постепенно уменьшала количество своих сотрудников, доведя их до десяти человек к сентябрю 2010 года. После этого, сразу перед сделкой с компанией Optimus, которая купила CD Projekt Investment, последняя закрыла Metropolis Software, уволила её сотрудников или предложила им работу в CD Projekt Investment и/или её филиалах. На официальный запрос по этому поводу CD Projekt Investment ответила следующим образом:

Так как транзакции между CDP Investment и Optimus всё ещё продолжаются, то мы не комментируем никакую информацию о настоящей и будущей ситуации любой компании из группы CD Projekt.

Сотрудники 
 Гжегож Меховский () — генеральный директор
 Пшемыслав Маршал () — арт-директор

Разработанные игры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Metropolis Software 

Производители компьютерных игр Польши
CD Projekt Investment
Производители компьютерных игр по алфавиту